Edmund Boyle kan syfta på:

* Edmund Boyle, 7:e earl av Cork och 7:e earl av Orrery (1742–1798), irländsk peer
 Edmund Boyle, 8:e earl av Cork och 8:e earl av Orrery (1767–1856), irländsk peer